Abu-Hafs Úmar I (), emir hàfsida
 Abu-Hafs Úmar ibn Jami (segles XIV-XV), savi ibadita del Djabal Nafusa
 Abu-Hafs Úmar ibn Yahya al-Hintatí (~1190-1775), company del primer mahdí almohade i ancestre dels hàfsides
 Abu-Hafs Úmar ibn Xuayb al-Bal·lutí, primer emir de Creta 827-853